Tokunaga bezeichnet:
 (7160) Tokunaga, einen Asteroiden
 Tokunaga (Klan), einen japanischen Klan

Tokunaga ist der Familienname folgender Personen:
 Ai Tokunaga (* 1981), japanische Synchronsprecherin
 Akihito Tokunaga (* 1971), japanischer Komponist
 Hideaki Tokunaga (* 1961), japanischer Sänger und Schauspieler
 Hisashi Tokunaga (* 1963), japanischer Politiker
 Katsuhiko Tokunaga (* 1957), japanischer Militäraviatik Fotograf
 Kōtarō Tokunaga (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Tokunaga Sunao (1899–1958), japanischer Schriftsteller
 Yoshitaka Tokunaga (* 1992), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Yūdai Tokunaga (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yūhei Tokunaga (* 1983), japanischer Fußballspieler